D'une manière générale, le mot décharge désigne l'action consistant à décharger quelque chose ou son résultat. Plus particulièrement le mot peut avoir différentes significations selon le contexte :
 dans le domaine industriel, et plus généralement des déchets (rudologie), une décharge, un lieu où l'on entrepose les déchets.

Architecture 
 En architecture et construction, un arc de décharge est un élément d'architecture qui a pour but l'allègement du poids du mur sur le linteau en repoussant les charges sur les côtés

Physique 
 Le terme  peut désigner différents phénomènes électriques.
 en électricité, une lampe à décharge est une lampe électrique constituée d'un tube ou d'une ampoule en verre remplie de gaz ou de vapeur métallique, sous haute ou basse pression, au travers duquel on fait passer un courant électrique, il s'ensuit une conversion en photons donc de lumière.

Cinéma 
 Décharge, un film de Benoît Pilon sorti en 2011

Littérature 
 Décharge est une revue trimestrielle animée par le poète Jacques Morin et publiée depuis 1981 par l'association Les Palefreniers du rêve.